Burgauner steht für:
Eduard Burgauner (1873–1913), Maler in Kastelruth
Johann Burgauner (1812–1891), Maler in Kastelruth, Onkel des Eduard